Mount Kitchener ist der Name folgender Berge:

 Mount Kitchener (Alberta) im Jasper-Nationalpark, Kanada
 Mount Kitchener (Neuseeland)

in Australien:
 Mount Kitchener (Victoria)
 Mount Kitchener (Western Australia)